Rogerinho ist der Künstlername folgender Personen:
 Rogerinho (Fußballspieler, 1984) (Rogério Miranda Silva; * 1984), brasilianischer Fußballspieler 
 Rogerinho (Fußballspieler, 1987) (Rogério de Assis Silva Coutinho; * 1987), brasilianischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Rogério